Alle Flüsse in Lettland mit über 100 km Länge:

Weblinks 
 Aufzählung in einer Anglerzeitung

Literatur 
 Māris Kundinš: Latvijas upes. Liesma, Riga 1974, .
 Guntis Kavacs (Hrsg.): Latvijas daba: enciklopēdija. 6 Bände. Rīga 1995, ISBN 5-89960-049-7.
 Hans Feldmann, Wolfgang Kreft, Ingeborg Lilienblum, Guntars Martinsons: Straßenatlas von Lettland 1940. Erweiterter Nachdruck. Herder-Institut, Marburg 1991, ISBN 3-87969-227-0.

Lettland
!